Э́бботт или Э́ббот () — английская фамилия.

Фамилия 
 Эбботт, Агнес (1847—1917) — американская художница.
 Эбботт, Бад (1895—1974) — американский актёр, комик и продюсер, наиболее известный благодаря комедийному дуэту Эбботт и Костелло.
 Эббот, Беренис (1898—1991) — американский фотограф.
 Эббот, Брюс (род. 1954) — американский актёр.
 Эбботт, Винсент Пол (1964—2018; более известен как Винни Пол) — американский музыкант и продюсер.
 Эбботт, Грег (род. 1957) — американский юрист и политик, 48-й губернатор Техаса.
 Эбботт, Грейс (1878—1939) — американский общественный деятель, социальный работник.
 Эбботт, Дайан (род. 1953) — британская политическая деятельница левого толка.
 Эбботт, Даррелл Лэнс (1966—2004) — американский музыкант.
 Эбботт, Джереми (род. 1985) — американский фигурист.
 Эббот, Джон (1751 — ок. 1840) — американский энтомолог, орнитолог и ботаник английского происхождения.
 Эббот, Джон Уайт (1763—1851) — английский хирург и художник.
 Эббот, Джон (1905—1996) — британский актёр.
 Эббот, Джон Джозеф Колдуэлл (1821—1893) — канадский политический деятель, юрист и бизнесмен.
  (1805—1877) — английский историк, пастор и писатель.
 Эббот, Джордж (1562—1633) — английский религиозный деятель.
 Эбботт, Дэвид (род. 1965) — американский рестлер, боец смешанного стиля в UFC.
 Эбботт, Дэн (1862—1930) — американский бейсболист.
 Эббот, Кортни (род. 1989) — новозеландская актриса.
 Эбботт, Кристофер (род. 1986) — американский актёр.
 Эбботт, Курт (род. 1969) — американский бейсболист.
 Эбботт, Лаймен (1835—1922) — американский богослов.
 Эббот, Маргарет (1878—1955) — американская гольфистка.
 Эббот, Рейчел — литературный псевдоним британской писательницы Шейлы Роджерс (род. 1962).
 Эббот, Роберт (ок. 1560—1617) — английский религиозный деятель.
 Эбботт, Тони (род. 1957) — австралийский политик.
 Эбботт, Филип (1924—1998) — американский актёр кино и телевидения.
 Эбботт, Фрэнсис (1799—1883) — австралийский астроном и метеоролог.
 Эббот, Фрэнсис Эллингвуд (1836—1903) — американский философ и богослов.
 Эбботт, Эдвин Эбботт (1838—1926) — английский писатель, теолог, учитель.
 Эбботт, Эдит (1876—1957) — американский социальный работник, педагог.
 Эббот, Эндрю Делано (род. 1948) — американский социолог.

 Мораес, Генриетта (наст. имя Одри Венди Эбботт; 1931—1999) — британская натурщица и мемуарист.

Прочее 
 Эббот — английская 105-мм САУ.

См. также 
 Abbott Laboratories — американская корпорация.
 Эбботт и Костелло — американский комический дуэт.
 Abbott (серия комиксов)
 Абботт
 Аббот